The Honeymoon Killers steht für:

 The Honeymoon Killers, Originaltitel von Honeymoon Killers, US-amerikanischer Film von Leonard Kastle (1970)
 The Honeymoon Killers (belgische Band), belgische Experimental-Rock-Band (1974 bis 1985)
 The Honeymoon Killers (amerikanische Band), amerikanische Noise-Rock-Band (1983 bis 1994)